Der ICC World Twenty20 Qualifier 2010 war das Qualifikationsturnier für den ICC World Twenty20 2010, das vom 9. bis zum 13. Februar 2010 in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen wurde. Im Finale konnte sich Afghanistan gegen Irland mit 8 Wickets durchsetzen. Beide Mannschaften qualifizierten sich damit für das Endrundenturnier.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt acht Mannschaften teilgenommen:

Austragungsorte 
Das Turnier fand in zwei Stadien statt. Zum einen im Zayed-Sports-City-Stadion in Abu Dhabi, zum anderen im Dubai Sports City Cricket Stadium in Dubai.

Format 
In der Vorrunde wurden die Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils vier Mannschaften aufwiesen. Die jeweils ersten beiden einer Gruppe qualifizierten sich dann für das sogenannte Super Four. Dieses wurde ebenfalls im Gruppenmodus ausgetragen, wobei das Team, gegen das schon in der Vorrunde gespielt wurde das Vorrundenspiel gewertet wurde. Die beiden Erstplatzierten bestritten dann das Finale. Damit wurden insgesamt 17 Spiele ausgetragen.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils vier Teams ausgetragen, wobei sich jeweils die ersten beiden einer Gruppe für das Super Four qualifizierten. In den Tabellen finden folgende Bezeichnungen Verwendung:
 Spiele
 Siege
 Niederlagen
 Unentschieden
 NR No Result
 Punkte
 NRR Net Run Rate

Gruppe A 
Tabelle

Spiele

Gruppe B 
Tabelle

Spiele

Super Four 
Tabelle

Spiele

Finale

Belege 

2010
Cricket-Wettbewerb in den Vereinigten Arabischen Emiraten